René Dupont peut désigner :
 René Dupont (1918-1981), militaire et résistant français, Compagnon de la Libération ;
 René Dupont (né en 1929), prélat français ;